Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2011 година, e 62-ви сезон от календара на ФИА – Формула 1.

Сезонът стартира на 25 март и завършва на 27 ноември.

Календарът включва 19 състезания с включването на Голямата награда на Индия. В първоначалния календар състезанията са 20, но Голямата награда на Бахрейн е отменена поради протестите в държавата.

Промени в правилата 
 Премахната е забраната за „отборни заповеди“ с които на даден пилот се нарежда да жертва своето състезание за да помогне на съотборника си да печели повече точки или на съотборниците се забранява да се състезават помежду си за да не се рискува текущото класиране.
 Правилото за 107% е въведено отново. Пилотите с време в квалификацията по-голямо от 107% от най-доброто може да не бъдат допуснати до старт. Правилото допуска изключение по преценка на стюардите ако пилотът не успее да се включи в 107-те процента не по своя вина. Например ако е показал добра скорост в тренировките, но не успее да запише време в квалификацията поради механичен проблем.
 Пирели заменя Бриджстоун като доставчик на гуми.
 Броя на гумите за състезателния уикенд от 14 става на 11, като в самото състезание състезателите трябва да ползват двата типа гуми, иначе ще бъдат наказвани с 30 секунди или дисквалификация (спрямо това дали състезанието е завършило или прекратено).
 Скоростните кутии трябва да издържат 5 състезания вместо 4, както е през предходната година.
 Системите KERS са позволени, но незадължитени като с това минималното тегло се увеличавана 640 кг. вместо 620 кг. през 2010.
 Забраняват се системите за обдухване на задното крило (F-duct), двойните дифузьори и още няколко аеродинамични елемента.
 Механиците трябва да почиват поне 6 часа в петък и събота вечер, като това правило може да се наруши четири пъти за целия сезон.
 Всяка скоростна кутия тябва да се използва в поне пет състезания. Еднократно през сезона може да се наруши това правило без да последва наказание.

Тимове

Календар 

Гран При Бахрейн трябваше да се състои на 13 март, но поради обтегната обстановка в страната, то е отложено за неопределено време.

Стартове

Класиране 
Точки се присъждат на първите десет класирани, използвайки следната система:

Класиране при конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони